Planay pode se referir a:
 Planay (Côte-d'Or)
 Planay (Saboia)

Desambiguações de topônimos